

Patronyme 

 Bruno Vicino (1952-), un coureur cycliste et directeur sportif italien ;
 Giuseppe Vicino (1993-), un rameur italien.

Toponyme 

 Poggio San Vicino, commune de la province de Macerata dans les Marches
Patronyme italien